Lami est un nom propre français et italien.

Patronyme 

 Alessandro Lami (1949-2015), universitaire italien, spécialiste en philologie grecque ;
 Alphonse Lami (1822-1867), sculpteur français ;
 Basilio Lami Dozo (1929-2017), militaire de l'aviation argentine ;
 Ernest Lami de Nozan (1795-1867), administrateur du télégraphe et peintre d'histoire français ;
 Eugène 'Louis' Lami (1800-1890), artiste peintre, aquarelliste, illustrateur et lithographe français ;
 Eugène-Oscar Lami (1839-19..), officier français d'Académie et ancien attaché au service historique et des Beaux-Arts de la Ville de Paris ;
 Giovanni Lami (1697-1770), bibliothécaire, historien de l'Église, professeur d'université et antiquaire italien ;
 Lami di Siena (), premier chevalier d'une longue lignée (aux environs de 1350) de l'Ordre de la Chevalerie italienne ;
 Pierre Lami (1909-1994), administrateur colonial français en poste en Indochine et dans plusieurs pays africains ;
 Stanislas Lami (1858-1944), sculpteur et historien de l'art français.

Zoologie 
 Cosmophasis lami, une espèce d'araignées aranéomorphes
 Ctenomys lami, une espèce qui fait partie des rongeurs de la famille des Ctenomyidae.

Géographie 
 Lami, une ville de la république des Fidji, située dans la province de Rewa, en région centrale

Cinéma 
 Izulu Lami, un film sud-africain réalisé par Madoda Ncayiyana, sorti en 2008

Patronyme français
Patronyme italien